Laske oder Laské ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Laske (1915–2004), deutsch-israelischer Bibliothekar und Bibliophiler
 Fritz Laske (1854–1918), deutscher Architekt und Hochschullehrer in Berlin
 Gotthard Laske (1882–1936), deutscher Konfektionär, Bibliophiler und Mäzen
 Joseph Laské (1816–1865), deutscher Architekt, Stadt- und Dombaumeister in Mainz
 Karsten Laske (* 1965), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Oskar Laske (1874–1951), österreichischer Architekt und Maler
 Thomas Laske (* 1969), deutscher Opernsänger (Bariton, Bass)

Laske bezeichnet:
 Laske (Ralbitz-Rosenthal), einen Ortsteil von Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen, Freistaat Sachsen

Siehe auch:
 Laska
 Lasker
 Laaske
 Łazk